Femminilizzazione – sociologia
 Femminilizzazione – pratica BDSM
 Femminilizzazione testicolare – sindrome in cui persone con un genotipo maschile sviluppano caratteri sessuali femminili
 Femminilizzazione –  sviluppo ormonale delle caratteristiche sessuali femminili